Le FIRA European Sevens 2010 est la neuvième édition de la plus importante compétition européenne de rugby à sept. Elle se déroule du 15 mai au  et est organisée par la FIRA-AER. La finale voit la victoire du Portugal 12 à 5 sur la France.

Première étape 
La première épreuve se déroule à Sopot en Pologne du 15 au . Elle est remportée par l'Espagne.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Deuxième étape 
La deuxième épreuve se déroule à Odense au Danemark du 22 au . Elle est remportée par l'Espagne.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Troisième étape 
La troisième épreuve se déroule à Bucarest en Roumanie du 22 au . Elle est remportée par la Roumanie.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Quatrième étape 
La quatrième épreuve se déroule à Odessa en Ukraine du 29 au . Elle est remportée par la Russie.
La sélection maltaise n'ayant pu participer est remplacée par une seconde équipe ukrainienne.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Cinquième étape 
La cinquième épreuve se déroule à Split en Croatie du 05 au . Elle est remportée par le Portugal.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Sixième étape 
La sixième épreuve se déroule à Paphos à Chypre du 12 au . Elle est remportée par le Portugal.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Bilan des étapes

Lauréats 
Première étape: 
Deuxième étape: 
Troisième étape: 
Quatrième étape: 
Cinquième étape: 
Sixième étape:

Classement 
Les douze premiers se qualifient pour la phase finale à Moscou.

Phase finale 
La phase finale se déroule à Moscou en Russie du 10 au .

Tour préliminaire 
Poule A

|}
Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Liens externes 
 Site officiel de la FIRA
 Palmarès européen

2010
Rugby à sept en 2010